Anna Bugge-Wicksell (1862-1928), avocate, pacifiste et féministe norvégo-suédoise.
 Espen Bugge Pettersen (1980-), footballeur norvégien.
 Ingeborg Wærn Bugge (1899-1991), architecte suédoise.
 Johan Bugge (1991-), coureur de fond norvégien.
 Sophus Bugge (1833-1907), philologue et linguiste norvégien.
 Thomas Bugge (1740-1815), astronome et géographe danois.
 Vegard Robinson Bugge (1989-), coureur cycliste norvégien.